Kopecký est un nom de famille d'origine tchécoslovaque ; 
 Jan Kopecký (né en 1982), pilote automobile tchèque de rallyes ; 
 Lotte Kopecky (née en 1995), coureuse cycliste belge ; 
 Matěj Kopecký (1775-1847), marionnettiste tchèque ;  
 Tomáš Kopecký (né en 1982), joueur de hockey sur glace slovaque ; 
 Václav Kopecký (1897-1961), communiste tchécoslovaque ; 
 Vlastimil Kopecký (1912 - 1967) footballeur tchécoslovaque.